Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 10. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2015. у Талину одржано је 11. и 12. јула 2015. на стадиону Кадриорг.

Титулу освојену у Тампереу 2013, није бранио Кај Казмирек из Немачке јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 16 такмичара из 12 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2014. до 29. јуна 2015. године.

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 11. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у 3 групе. 
Почетак такмичења: група 1 у 9:40, група 2 у 9:47, група 3 у 9:54.
Ветар: 1. група +0,3 м/с, 2. група +1,9 м/с, 3. група +0,7 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 11. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у две групе. 
Почетак такмичења: група 1 у 10:35, група 2 у 10:35.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 11. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у две групе. 
Почетак такмичења: група 1 у 12:10, група 2 у 12:10.

Скок увис 
Такмичење је одржано 11. јула 2015. године у 15:45.

400 метара 
Такмичење је одржано 11. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. 
Почетак такмичења: група 1 у 19:37, група 2 у 19:44.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 12. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. 
Почетак такмичења: група 1 у 10:00, група 2 у 10:08.
Ветар: група 1 +0,6 м/с, група 2 +0,7 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 12. јула 2015. године у 11:00.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 12. јула 2015. године у 13:15.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 12. јула 2015. године у 17:25.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 12. јула 2015. године у 19:05.

Коначан пласман 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2015.

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2015.
Десетобој на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре